Leinkauf ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Leinkauf (1903–1960), deutscher Politiker
 Mischa Leinkauf (* 1977), deutscher Künstler
 Thomas Leinkauf (Journalist) (* 1953), deutscher Journalist
 Thomas Leinkauf (* 1954), deutscher Philosoph